Считается частью античности.

В начале века Римская империя достигает наибольшего расширения при императоре Траяне, но после его смерти переходит к оборонительной стратегии, которой придерживается всё оставшееся время вплоть до своего падения. В правление Пяти хороших императоров империя процветает. В правление Адриана евреи изгоняются из Иерусалима после восстания Бар-Кохбы. В последнюю четверть века период относительного мира и процветания завершается со смертью Марка Аврелия, последнего из Пяти хороших императоров, и воцарением его неспособного и психически неуравновешенного сына Коммода.

В первой половине века китайское государство при династии Хань распространяет своё влияние на Центральную Азию, однако во второй половине усиливается коррупция и вспыхивает открытое восстание, что в 220 году приводит к падению империи.

События

Середина II века 
 Римской империи приходится вести войну с аланами.
 Первая апология христианства. Создана Аристидом Афинским.
 Христианский писатель Герма (один из Апостольских отцов), брат папы Пия I. Автор «Пастыря».
 «Второе послание Климента».
 Территории Западного края окончательно отпадают от Китая.
 Около 150 года — строительство пирамиды Солнца в Теотиуакане.

Вторая половина II века 
 Антонинова чума (165—180).
 Фуюйцы несколько раз вторгались в Ляодун. Разбиты Таншихаем.
 Возникновение в дельте Иравади монского государства Пегу. Борьба Проме и Пегу.
 Индианизированное государство Кантхара (Южный Вьетнам).
 Начало набегов индонезийцев на побережье Южного Китая и Индокитая.
 Расцвет культуры Моче на северном побережье Перу.
 При короле Бериге готы переправились через Балтийское море и заняли низовья Вислы, на острове Скандза (Иордан именует эту область Готискандза  англ.)

II—III века 
 В результате нашествия с побережья Северного и Балтийского морей готов и ругов в Причерноморье образовалась черняховская культура (на рубеже II—IV века).
 Династия Шри-Мара в Чампе. Завоевательные войны в Северном Чунгбо.
 Упадок Эль-Мирадора, крупнейшего города майя доклассической эпохи.

Личности 
 Авидий Кассий — римский полководец, политик.
 Марк Аврелий — римский император из династии Антонинов.
 Адриан, Элий — римский император, родоначальник династии Антонинов.

См. также